

Patronyme 

 René Lévesque (1922-1987), journaliste et ancien premier ministre québécois, chef du Parti québécois de 1968 à 1985 ;
 René Lévesque (1925-2007), archéologue canadien connu pour ses recherches sur le tombeau de Champlain ;
 René Levesque (1887-1957), théoricien français de l'éducation ;
 René J.A. Lévesque (1926-2005), physicien québécois.

Toponymes 

  ;
 René-Lévesque, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Parc René-Lévesque à Montréal ;
 Centrale René-Lévesque, centrale hydroélectrique du sur la rivière Manicouagan ;
 Pavillon René-J.-A.-Lévesque, pavillon de l'Université de Montréal consacré à la physique.

Œuvres 

 René Lévesque, série télévisée québécoise diffusée en 1994 ;
 René Lévesque, série télévisée québécoise diffusée en 2006 ;
 René Lévesque - Le destin d'un chef, série télévisée québécoise diffusée en 2008.

Autre 
 Prix René-Lévesque, prix de journalisme québécois

Homonymie de toponyme